Esther Mahlangu – pittrice sudafricana
 Jabu Mahlangu Pule – calciatore sudafricano
 May Mahlangu – calciatore sudafricano
 Solomon Mahlangu – attivista sudafricano